Соревнования по футболу среди женских команд на XXVI летней Универсиаде в Шэньчжэне прошли со 11 по 22 августа 2011 года.

В турнире приняли участие 12 команд, распределённые на предварительном этапе на 3 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы, плюс 2 лучших из числа занявших 3-и места в своих группах, продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 4 места в группах, и худшая из числа занявших 3-и места в своих группах, разыграли места с 9 по 12 в групповом раунде.

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Квалификационный турнир за 9-12-е места

Матчи за 5-8-е места

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 

 UNIVERSIADE 2011 SHENZHEN футбол 

Летняя Универсиада 2011
Футбол на летних Универсиадах
2011 год в футболе
Универсиада